San — são (ou santo) em espanhol e em italiano
San — sufixo de um dos títulos honoríficos japoneses
San ou Ϻ — letra do alfabeto grego antigo, depois substituída por sigma
San — personagem do filme Mononoke Hime
SAN — acrônimo de storage area network (Rede de área de armazenamento)
Khoisan ou san ou khoi — nome de um grupo étnico da África Austral
Rio San — rio da Polónia

Desambiguações de topônimos